Васудева (Васудэва) — в индуизме бог-дэва из рода Васу.

 Васудева — имя отца Кришны в индуизме, царя Лунной династии, главы племени Ядавов, сына Шурасены.
 Васудэва I — правитель Кушанского царства (ок. 166—200).

 Васудева Гхош — кришнаитский святой, живший в XV—XVI веке в Бенгалии.
 Васудева Датта — индуистский кришнаитский святой, живший в первой половине XVI века в Бенгалии.

Санскритские слова